Finstergrund steht für:

 Finstergrund, Grube im Schwarzwald, Baden-Württemberg
 Finstergrund (Bannwald), Bannwaldgebiet im Landkreis Lörrach in Baden-Württemberg
 Finstergrund, ein früherer Name für Fiedlergrund, Kerbtal in Oberlößnitz, Sachsen
 Finsterer Grund, Tal bei Lichte, Thüringen